Boroumand ist der Familienname folgender Personen:

 Amir Masoud Boroumand (1928–2011), iranischer Fußballspieler und Jurist
 Nur-Ali Borumand (1905–1977), iranischer Musiker und Musikwissenschaftler
 Parviz Boroumand (* 1972), iranischer Fußballspieler